В статье представлен список послов СССР и России в Колумбии.

Хронология дипломатических отношений 
 25 июня 1935 — установлены дипломатические отношения.
 3 — 4 февраля 1943 — открыты дипломатические миссии.
 3 мая 1948 — дипломатические отношения прерваны правительством Колумбии.
 19 января 1968 — дипломатические отношения восстановлены на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Америки
 Чрезвычайный и полномочный посол
 Посол

Ссылки 
 Список послов СССР в Колумбии (1943—1948) в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Список послов СССР в Колумбии (1968—1991) в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Колумбии

Колумбия

Списки:Колумбия